

Geografia

Francia 
 Chevilly – comune nel dipartimento del Loiret (Centro-Valle della Loira)
 Chevilly-Larue, già Chevilly – comune nel dipartimento della Valle della Marna (Île-de-France)

Svizzera 
 Chevilly – comune nel distretto di Morges (Canton Vaud)